Een verkeersweg:
 N865 (België)
 N865 (Nederland), zie Provinciale weg 865

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing